Saint Peter – parafia Antigui i Barbudy
 Saint Peter – parafia na Barbadosie
 Saint Peter – parafia na Dominice
 Saint Peter – miasto na Jersey

Zobacz też 
 Sankt Peter
 St. Peter
 święty Piotr